Денис Адамов:

 Адамов, Денис (род. 1999) — австрийский футболист.
 Адамов, Денис Андреевич (род. 1998) — российский футболист.